Rimator és un gènere d'ocells que ha patit recents reubicacions taxonòmiques. Fins fa poc classificat a la família dels timàlids (Timaliidae), actualment el COI el considera un gènere obsolet i totes les espècies són ubicades a Napothera, dins la família dels pel·lornèids (Pellorneidae).

Llista d'espècies 
Segons la classificació del Congrés Ornitològic Internacional (versió 2.8, 2011) el present gènere estava format per tres espècies:
 Rimator albostriatus.
 Rimator malacoptilus.
 Rimator pasquieri.

Pel·lorneids